|}

Ehemalige Baudenkmäler 

|}

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Sterkrade